O nome Liparis pode referir-se a:
 Liparis — um género de orquídeas;
 Liparis — um género de peixes.